Châteauvieux kan syfta på:
 Châteauvieux, Hautes-Alpes
 Châteauvieux, Loir-et-Cher
 Châteauvieux, Var